Појам Џон Хопкинс може да се односи на:
 Џон Хопкинс (писац)
 Џон Хопкинс (глумац)
 Џон Хопкинс (музичар)
 Универзитет Џонс Хопкинс, амерички универзитет